Grand Prix Włoch, oficjalnie 70o Gran Premio Campari d'Italia – trzynasty z szesnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1999 odbywający się na torze Autodromo Nazionale Monza 12 września 1999.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Włochy
1999
1999 we Włoszech